Владисла́в Миха́йлович Кули́к (27 февраля 1985, Полтава, Украинская ССР, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
В футбол начинал играть в Полтаве, затем попал в Тольятти, где его тренером стал Александр Гармашов.

На профессиональном уровне стал играть с 2002 года. В 2006—2008 годах — игрок грозненского «Терека». В феврале 2009 подписал контракт с клубом «Крылья Советов».

12 января 2010 года было сообщено о переходе Кулика в «Кубани», сумма трансфера должна была составить  долларов. 27 января Палата споров Комитета РФС разрешила Кулику переход в любой клуб, а «Крылья Советов», в соответствии с решением, должны были оформить увольнение футболиста. 1 февраля было сообщено, что Кулик подписал трёхлетний контракт с «Кубанью», в составе которой дебютировал 10 апреля в выездном матче 4-го тура первенства против клуб «СКА-Энергия».
Первый гол забил 10 мая уже на первой минуте выездного матча 9-го тура первенства против омского «Иртыша», мяч забил на 13-й секунде матча, тем самым, этот гол стал самым быстрым в истории «Кубани». Всего в том сезоне провёл 16 матчей, забил 2 мяча и стал, вместе с командой, победителем Первого дивизиона.

В апреле 2011 года Кулик был признан по итогам голосования болельщиков лучшим игроком «Кубани» второго месяца сезона 2011/12.

11 июня 2014 года вернулся в «Кубань» на правах аренды. 11 июля 2018 года подписал контракт с махачкалинским «Анжи».

Достижения 
 «Кубань»
 Победитель Первого дивизиона России: 2010
 Финалист кубка России: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Крылья Советов»

Футболисты России
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское